Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Севастополе — единственный на территории Крыма филиал старейшего российского вуза, на момент основания в 1999 году — первый зарубежный филиал МГУ. До 2008 года назывался Черноморским филиалом МГУ. В настоящее время в филиале обучается более 800 студентов.

История 
Черноморский филиал МГУ имени М. В. Ломоносова был основан 29 марта 1999 года по инициативе мэра Москвы Ю. М. Лужкова и ректора МГУ В. А. Садовничего на основании решения Ученого совета МГУ. Это решение было согласовано с правительствами России и Украины. Финансовую и организационную поддержку в создании филиала оказало правительство Москвы. Реставрацию Лазаревских казарм и строительство новых зданий филиала осуществило строительное управление Черноморского флота РФ.

В июле 1999 года состоялся первый набор студентов филиала. К тому моменту реконструкция учебного корпуса ещё не была завершена, поэтому вступительные экзамены проходили в средней школе № 8 Министерства обороны РФ в Севастополе, а зачисленные студенты первый учебный год провели в головном вузе в Москве.

1 сентября 2000 года состоялось официальное открытие Черноморского филиала МГУ в здании бывших Лазаревских казарм на мысе Лазарева. В первый год в нём обучались около 120 человек — первокурсники и вернувшиеся из Москвы студенты первого набора. К следующему учебному году в филиале были построены общежитие, столовая и дом культуры, а три года спустя открылся лабораторный корпус. 26 февраля 2007 года в присутствии Юрия Лужкова и Виктора Садовничего состоялось открытие многофункционального спорткомплекса Черноморского филиала. В его состав вошли 50-метровый бассейн олимпийского класса, универсальный зал для проведения соревнований по мини-футболу и волейболу, баскетбольная площадка, массажные кабинеты, тренажерный зал. Общая площадь спорткомплекса — 8,7 тысяч м².

В первые годы работы филиала большинство учебных курсов вели профессора, доценты и преподаватели Московского университета. При этом практиковался так называемый вахтовый метод: московские преподаватели за краткий период вычитывали курс лекций, после чего принимали экзамен или зачёт. В дальнейшем в филиале увеличивалось число специалистов из вузов и научных центров Крыма, а после первого полноценного выпуска в 2005 году к преподавательской деятельности стали привлекаться и выпускники филиала. К десятилетию севастопольского филиала московских и местных преподавателей стало приблизительно поровну. Научное руководство при написании курсовых и дипломных работ на большинстве кафедр осуществляют преподаватели МГУ. На некоторых факультетах предусмотрены научная практика и стажировка студентов в головном вузе.

С 2000 года в филиале действует Студенческий союз.

В соответствии с постановлением российского правительства № 223 от 28 марта 2008 года и приказом ректора Московского университета № 418 от 3 июня 2008 года Черноморский филиал был переименован в Филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе.

Организационные особенности филиала привели к тому, что после присоединения Крыма к Российской Федерации статус ВУЗа не изменился.

Лазаревские казармы 

Филиал МГУ в Севастополе располагается на территории Лазаревских казарм на Корабельной стороне города. Два из четырёх зданий филиала — главный и лабораторный корпуса — являются одними из самых старых построек Севастополя, сохранившихся до наших дней. Они были возведены в 1840-е годы под руководством адмирала М. П. Лазарева (1788—1851), который с 1834 по 1851 годы руководил Черноморским флотом и был военным губернатором Николаева и Севастополя.

По инициативе адмирала Лазарева в Севастополе были построены здание первой в городе библиотеки, храм Святых Апостолов Петра и Павла, Графская пристань, заложены Мичманский и Исторический бульвары, установлен первый в городе памятник — командиру брига «Меркурий» капитан-лейтенанту А. И. Казарскому. В 1843 году по приказу Лазарева на берегу Южной бухты началось строительство девяти трехэтажных корпусов для корабельных экипажей, где в комфортных условиях одновременно могли размещаться 6 тысяч моряков.

В 1901 году в зданиях Лазаревских казарм был открыт учебный отряд Черноморского флота. Спустя 30 лет состоялся первый набор в разместившееся в казармах Военно-морское училище береговой обороны имени Ленинского комсомола. После Великой Отечественной войны, в ходе которой зданиям казарм был нанесен значительный урон, училище передислоцировали в Ригу.

В конце 1990-х годов северный корпус Лазаревских казарм был отреставрирован специально для Черноморского филиала МГУ. Позже, в 2002—2004 годах, было восстановлено соседнее здание, в котором разместился лабораторный корпус.

В 1867 году перед зданием, в котором ныне размещается главный корпус филиала, был открыт памятник адмиралу Лазареву (скульптор — Н. С. Пименов). В 1928 году монумент был разрушен большевиками. В 2000 году на его месте установили закладной камень в честь будущего возрождения монумента. Во время торжественных мероприятий в филиале к закладному камню возлагаются цветы и венки.

Оценки роли филиала 
Н. В. Багров в 2002 году оценил создание филиала как «брешь» в украинском доме.

Факультеты и кафедры 
В севастопольском филиале действуют пять факультетов и 14 кафедр.
 Факультет прикладной математики и информатики
 Кафедра прикладной математики
 Кафедра программирования
 Факультет естественных наук
 Кафедра географии океана
 Кафедра геоэкологии и природопользования
 Кафедра социальной экологии и туризма
 Кафедра физики и геофизики
 Историко-филологический факультет
 Кафедра истории и международных отношений
 Кафедра русского языка и литературы
 Кафедра журналистики
 Психологический факультет
 Кафедра психологии
 Факультет экономики и управления
 Кафедра экономики
 Кафедра управления
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра физического воспитания

Инфраструктура 
К настоящему моменту филиал МГУ в Севастополе располагает следующими объектами:
 главный (учебный) корпус;
 лабораторный корпус;
 общежитие для студентов и преподавателей на 200 человек;
 дом культуры со зрительным залом на 300 мест;
 двухэтажная столовая;
 универсальный спортивный комплекс.

Директора 
 1999—2003 — В. А. Трифонов
 2004—2005 — А. В. Кезин
 2005—2011 — В. А. Трифонов
 2012—2017 — М. Э. Соколов
 2017—2019 — И. С. Кусов
 с 2019 — О. А. Шпырко

Научная жизнь 
С 2001 года в филиале МГУ проводятся научная конференция «Ломоносовские чтения» и международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Они охватывают все научные направления, развиваемые в филиале. В рамках работы конференций проводятся пленарные и секционные заседания, проходят круглые столы по актуальным научным проблемам. Материалы конференций публикуются в специальном сборнике.

С 2002 года на базе филиала проходит международная научная конференция ученых гуманитарных специальностей «Лазаревские чтения», на которой обсуждаются проблемы истории, политологии, экономики и языкознания стран Причерноморья.

См. также
:Категория:Преподаватели Севастопольского филиала МГУ
:Категория:Выпускники Севастопольского филиала МГУ

Примечания

Литература 
 Черноморский филиал МГУ. // Московский университет. Экспертно-аналитическая служба Московского университета, 2005. С. 102.
 Садовничий, В. А., Л. А. Коханова. МГУ в Севастополе (к единому образовательному пространству). // Высшее образование в России 5 (2000).
 Чумаков, Валерий. Севастопольский маршрут МГУ. В мире науки 3 (2015): 44-49.

Ссылки 
Официальный сайт филиала МГУ в Севастополе
 Неофициальный сайт филиала МГУ в Севастополе
 Страница филиала на сайте МГУ
  — сообщество филиала МГУ в Севастополе в Живом журнале

Высшие учебные заведения Севастополя
Филиалы МГУ
Севастопольский филиал МГУ